Jan Sanders (kunstschilder) (1936-2016), Vlaams kunstschilder, Beersel, Alost
 Jan Sanders (tekenaar) (1919-2000), Nederlands tekenaar en illustrator
 Jan Sanders van Hemessen (1500-1566), Vlaams kunstschilder